Federación (spanisch für ‚Föderation‘) bezeichnet:

 Federación (Entre Ríos), Stadt in Argentinien
 Departamento Federación, Verwaltungseinheit der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Federación (Falcón), Gemeinde in Venezuela